{{Album infobox
|Namn = Sparks
|Typ = Studioalbum
|Artist = Lasse Lindh
|Utgivning = 2009
|Inspelad = 
|Genre = Indiepop
|Längd = 
|Skivbolag = 
|Producent = ?
|Förra album = Pool  (2008)
|Detta album = Sparks  (2009)
|Nästa album = Svenska hjärtan 05-09  (2009)
}}Sparks''''' är ett studioalbum av Lasse Lindh. Albumet släpptes 2009.

Låtlista
Hate on Me
Don't Go Yet
Hold on to Love
Sing this Song
God Left My Heart
Miss Most Likely To Succeed
You Will Survive
Lovesong Ultra
Piggy in the Mirror
High and Dry
Sunday Afternoon

Album av Lasse Lindh
Musikalbum 2008
Svenskspråkiga musikalbum